|-
|3751 Kiang||1983 NK|| align=right|11,7|| align=right|3,146|| align=right|0,100|| align=right|13,24|| align=right|5,580||MBA||10. julij 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3752 Camillo||1985 PA|| align=right|15,5|| align=right|1,414|| align=right|0,303|| align=right|55,56|| align=right|1,681||APL||15. avgust 1985||Caussols||E. F. Helin; M. A. Barucci
|-
|3753 Cruithne||1986 TO|| align=right|15,1|| align=right|,998|| align=right|0,515|| align=right|19,81|| align=right|,997||ATN||10. oktober 1986||Observatorij Siding Spring||J. D. Waldron
|-
|3754 Kathleen||1931 FM|| align=right|10,0|| align=right|3,159|| align=right|0,110|| align=right|8,46|| align=right|5,613||MBA||16. marec 1931||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|3755 Lecointe||1950 SJ|| align=right|13,9|| align=right|2,246|| align=right|0,220|| align=right|7,80|| align=right|3,366||MBA||19. september 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|3756 Ruscannon||1979 MV6|| align=right|13,5|| align=right|2,419|| align=right|0,060|| align=right|3,55|| align=right|3,762||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(3757)||1982 XB|| align=right|18,95|| align=right|1,835|| align=right|0,446|| align=right|3,88|| align=right|2,486||AMR PHA||14. december 1982||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|3758 Karttunen||1983 WP|| align=right|12,7|| align=right|2,630|| align=right|0,112|| align=right|14,15|| align=right|4,265||MBA||28. november 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3759 Piironen||1984 AP|| align=right|11,9|| align=right|2,720|| align=right|0,119|| align=right|13,07|| align=right|4,485||MBA||8. januar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3760 Poutanen||1984 AQ|| align=right|12,6|| align=right|2,533|| align=right|0,183|| align=right|10,51|| align=right|4,032||MBA||8. januar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3761 Romanskaya||1936 OH|| align=right|11,1|| align=right|3,121|| align=right|0,284|| align=right|16,22|| align=right|5,513||MBA||25. julij 1936|| Simeiz || G. N. Neujmin
|-
|3762 Amaravella||1976 QN1|| align=right|13,4|| align=right|2,274|| align=right|0,080|| align=right|1,46|| align=right|3,429||MBA||26. avgust 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3763 Qianxuesen||1980 TA6|| align=right|12,5|| align=right|2,253|| align=right|0,105|| align=right|7,03|| align=right|3,381||MBA||14. oktober 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|3764 Holmesacourt||1980 TL15|| align=right|13,5|| align=right|2,250|| align=right|0,091|| align=right|4,88|| align=right|3,375||MBA||10. oktober 1980||Bickley||Perth Observatory
|-
|3765 Texereau||1982 SU1|| align=right|12,7|| align=right|2,843|| align=right|0,042|| align=right|1,02|| align=right|4,792||MBA||16. september 1982||Caussols||K. Tomita
|-
|3766 Junepatterson||1983 BF|| align=right|11,7|| align=right|3,234|| align=right|0,113|| align=right|1,48|| align=right|5,815||MBA||16. januar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3767 DiMaggio||1986 LC|| align=right|11,6|| align=right|2,605|| align=right|0,138|| align=right|13,70|| align=right|4,203||MBA||3. junij 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|3768 Monroe||1937 RB|| align=right|11,3|| align=right|3,094|| align=right|0,216|| align=right|14,03|| align=right|5,442||MBA||5. september 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|3769 Arthurmiller||1967 UV|| align=right|13,6|| align=right|2,265|| align=right|0,114|| align=right|4,66|| align=right|3,408||MBA||30. oktober 1967||Bergedorf||L. Kohoutek; A. Kriete
|-
|3770 Nizami||1974 QT1|| align=right|14,5|| align=right|2,195|| align=right|0,181|| align=right|6,36|| align=right|3,251||MBA||24. avgust 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3771 Alexejtolstoj||1974 SB3|| align=right|14,2|| align=right|2,225|| align=right|0,169|| align=right|4,55|| align=right|3,319||MBA||20. september 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3772 Piaf||1982 UR7|| align=right|11,2|| align=right|3,022|| align=right|0,067|| align=right|11,02|| align=right|5,252||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3773 Smithsonian||1984 YY|| align=right|13,3|| align=right|2,167|| align=right|0,184|| align=right|1,33|| align=right|3,189||MBA||23. december 1984||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|3774 Megumi||1987 YC|| align=right|11,3|| align=right|3,004|| align=right|0,058|| align=right|9,21|| align=right|5,206||MBA||20. december 1987||Chiyoda||T. Kojima
|-
|3775 Ellenbeth||1931 TC4|| align=right|12,8|| align=right|2,787|| align=right|0,232|| align=right|8,26|| align=right|4,652||MBA||6. oktober 1931||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|3776 Vartiovuori||1938 GG|| align=right|10,4|| align=right|3,183|| align=right|0,063|| align=right|27,45|| align=right|5,678||MBA||5. april 1938||Turku||H. Alikoski
|-
|3777 McCauley||1981 JD2|| align=right|13,5|| align=right|2,277|| align=right|0,162|| align=right|4,20|| align=right|3,436||MBA||5. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3778 Regge||1984 HK1|| align=right|12,7|| align=right|2,871|| align=right|0,045|| align=right|1,38|| align=right|4,865||MBA||26. april 1984||La Silla||W. Ferreri
|-
|3779 Kieffer||1985 JV1|| align=right|11,4|| align=right|2,637|| align=right|0,109|| align=right|13,92|| align=right|4,281||MBA||13. maj 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3780 Maury||1985 RL|| align=right|12,0|| align=right|2,871|| align=right|0,065|| align=right|2,74|| align=right|4,863||MBA||14. september 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3781 Dufek||1986 RG1|| align=right|12,1|| align=right|2,845|| align=right|0,075|| align=right|2,05|| align=right|4,797||MBA||2. september 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|3782 Celle||1986 TE|| align=right|12,5|| align=right|2,416|| align=right|0,095|| align=right|5,26|| align=right|3,754||MBA BIN||3. oktober 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|3783 Morris||1986 TW1|| align=right|13,0|| align=right|2,272|| align=right|0,175|| align=right|6,18|| align=right|3,424||MBA||7. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3784 Chopin||1986 UL1|| align=right|11,0|| align=right|3,125|| align=right|0,172|| align=right|13,55|| align=right|5,522||MBA||31. oktober 1986||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|3785 Kitami||1986 WM|| align=right|12,0|| align=right|3,226|| align=right|0,179|| align=right|1,92|| align=right|5,794||MBA||30. november 1986||Geisei||T. Seki
|-
|3786 Yamada||1988 AE|| align=right|11,2|| align=right|2,552|| align=right|0,080|| align=right|14,30|| align=right|4,075||MBA||10. januar 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|3787 Aivazovskij||1977 RG7|| align=right|11,7|| align=right|2,849|| align=right|0,136|| align=right|12,07|| align=right|4,808||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3788 Steyaert||1986 QM3|| align=right|11,9|| align=right|2,794|| align=right|0,102|| align=right|9,69|| align=right|4,669||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|3789 Zhongguo||1928 UF|| align=right|12,4|| align=right|3,279|| align=right|0,190|| align=right|2,76|| align=right|5,938||MBA||25. oktober 1928||Williams Bay, Wisconsin||Y. C. Chang
|-
|3790 Raywilson||1937 UE|| align=right|12,4|| align=right|3,157|| align=right|0,176|| align=right|00,49|| align=right|5,608||MBA||26. oktober 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3791 Marci||1981 WV1|| align=right|12,6|| align=right|2,884|| align=right|0,067|| align=right|1,29|| align=right|4,897||MBA||17. november 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|3792 Preston||1985 FA|| align=right|13,4|| align=right|2,293|| align=right|0,220|| align=right|23,69|| align=right|3,471||MBA||22. marec 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3793 Leonteus||1985 TE3|| align=right|8,8|| align=right|5,193|| align=right|0,090|| align=right|20,93|| align=right|11,84||JUT||11. oktober 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3794 Sthenelos||1985 TF3|| align=right|9,9|| align=right|5,197|| align=right|0,147|| align=right|6,07|| align=right|11,85||JUT||12. oktober 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3795)||1986 GV1|| align=right|13,2|| align=right|2,390|| align=right|0,182|| align=right|9,83|| align=right|3,695||MBA||8. april 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|3796 Lene||1986 XJ|| align=right|11,9|| align=right|2,696|| align=right|0,154|| align=right|6,53|| align=right|4,425||MBA||6. december 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|3797 Ching-Sung Yu||1987 YL|| align=right|12,6|| align=right|3,215|| align=right|0,150|| align=right|00,83|| align=right|5,763||MBA||22. december 1987||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|3798 de Jager||2402 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,168|| align=right|0,077|| align=right|2,44|| align=right|3,192||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3799 Novgorod||1979 SL9|| align=right|11,7|| align=right|3,149|| align=right|0,149|| align=right|1,36|| align=right|5,588||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3800 Karayusuf||1984 AB|| align=right|15,4|| align=right|1,578|| align=right|0,076|| align=right|14,85|| align=right|1,983||MBA||4. januar 1984||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|3801 Thrasymedes||1985 VS|| align=right|11,3|| align=right|5,311|| align=right|0,023|| align=right|28,52|| align=right|12,24||JUT||6. november 1985||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|3802 Dornburg||1986 PJ4|| align=right|13,7|| align=right|2,285|| align=right|0,165|| align=right|4,44|| align=right|3,453||MBA||7. avgust 1986||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3803 Tuchkova||1981 TP1|| align=right|11,3|| align=right|3,051|| align=right|0,054|| align=right|13,06|| align=right|5,328||MBA||2. oktober 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3804 Drunina||1969 TB2|| align=right|12,5|| align=right|2,896|| align=right|0,067|| align=right|2,17|| align=right|4,929||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3805 Goldreich||1981 DK3|| align=right|12,7|| align=right|2,683|| align=right|0,191|| align=right|11,84|| align=right|4,395||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3806 Tremaine||1981 EW32|| align=right|14,6|| align=right|2,544|| align=right|0,312|| align=right|10,05|| align=right|4,056||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3807 Pagels||1981 SE1|| align=right|13,3|| align=right|2,254|| align=right|0,168|| align=right|4,30|| align=right|3,384||MBA||26. september 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff; N. G. Thomas
|-
|3808 Tempel||1982 FQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,307|| align=right|0,149|| align=right|6,34|| align=right|3,504||MBA||24. marec 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3809 Amici||1984 FA|| align=right|12,6|| align=right|2,692|| align=right|0,105|| align=right|6,55|| align=right|4,416||MBA||26. marec 1984||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|3810 Aoraki||1985 DX|| align=right|13,1|| align=right|2,250|| align=right|0,109|| align=right|6,82|| align=right|3,375||MBA||20. februar 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|3811 Karma||1953 TH|| align=right|11,7|| align=right|2,579|| align=right|0,130|| align=right|10,21|| align=right|4,140||MBA||13. oktober 1953||Turku||L. Oterma
|-
|3812 Lidaksum||1965 AK1|| align=right|11,7|| align=right|3,178|| align=right|0,116|| align=right|18,41|| align=right|5,664||MBA||11. januar 1965||Nanking||Purple Mountain
|-
|3813 Fortov||1970 QA1|| align=right|13,3|| align=right|2,192|| align=right|0,176|| align=right|4,16|| align=right|3,244||MBA||30. avgust 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|3814 Hoshi-no-mura||1981 JA|| align=right|12,3|| align=right|3,154|| align=right|0,107|| align=right|1,55|| align=right|5,600||MBA||4. maj 1981||Tokai||T. Furuta
|-
|3815 Konig||1959 GG|| align=right|12,4|| align=right|2,571|| align=right|0,104|| align=right|8,63|| align=right|4,122||MBA||15. april 1959||Heidelberg||A. Konig; G. Jackisch; W. Wenzel
|-
|3816 Chugainov||1975 VG9|| align=right|11,9|| align=right|2,608|| align=right|0,123|| align=right|12,16|| align=right|4,211||MBA||8. november 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3817 Lencarter||1979 MK1|| align=right|14,6|| align=right|2,269|| align=right|0,110|| align=right|3,28|| align=right|3,418||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|3818 Gorlitsa||1979 QL8|| align=right|14,2|| align=right|2,369|| align=right|0,179|| align=right|2,05|| align=right|3,647||MBA||20. avgust 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3819 Robinson||1983 AR|| align=right|12,3|| align=right|2,772|| align=right|0,140|| align=right|11,12|| align=right|4,614||MBA||12. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3820 Sauval||1984 DV|| align=right|11,9|| align=right|3,010|| align=right|0,107|| align=right|9,59|| align=right|5,221||MBA||25. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|3821 Sonet||1985 RC3|| align=right|12,1|| align=right|3,247|| align=right|0,181|| align=right|00,56|| align=right|5,850||MBA||6. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|3822 Segovia||1988 DP1|| align=right|13,6|| align=right|2,270|| align=right|0,118|| align=right|2,57|| align=right|3,420||MBA||21. februar 1988||Geisei||T. Seki
|-
|3823 Yorii||1988 EC1|| align=right|12,6|| align=right|3,066|| align=right|0,249|| align=right|5,51|| align=right|5,367||MBA||10. marec 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|3824 Brendalee||1929 TK|| align=right|13,2|| align=right|2,256|| align=right|0,237|| align=right|2,81|| align=right|3,387||MBA||5. oktober 1929||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|3825 Nurnberg||1967 UR|| align=right|13,0|| align=right|2,242|| align=right|0,095|| align=right|5,15|| align=right|3,356||MBA||30. oktober 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|3826 Handel||1973 UV5|| align=right|13,7|| align=right|2,240|| align=right|0,133|| align=right|4,62|| align=right|3,352||MBA||27. oktober 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3827 Zdenekhorsky||1986 VU|| align=right|12,3|| align=right|2,740|| align=right|0,129|| align=right|4,10|| align=right|4,536||MBA||3. november 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|3828 Hoshino||1986 WC|| align=right|11,5|| align=right|3,174|| align=right|0,031|| align=right|6,17|| align=right|5,654||MBA||22. november 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|3829 Gunma||1988 EM|| align=right|12,2|| align=right|2,790|| align=right|0,163|| align=right|7,54|| align=right|4,659||MBA||10. marec 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|3830 Trelleborg||1986 RL|| align=right|11,5|| align=right|3,035|| align=right|0,104|| align=right|9,64|| align=right|5,287||MBA||11. september 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|3831 Pettengill||1986 TP2|| align=right|13,5|| align=right|2,168|| align=right|0,196|| align=right|4,58|| align=right|3,191||MBA||7. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3832 Shapiro||1981 QJ|| align=right|12,5|| align=right|3,133|| align=right|0,183|| align=right|1,06|| align=right|5,545||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3833 Calingasta||1971 SC|| align=right|15,0|| align=right|2,196|| align=right|0,390|| align=right|12,01|| align=right|3,253||MBA||27. september 1971||El Leoncito||J. Gibson; C. U. Cesco
|-
|3834 Zappafrank||1980 JE|| align=right|13,6|| align=right|2,554|| align=right|0,191|| align=right|14,05|| align=right|4,080||MBA||11. maj 1980||Kleť||L. Brožek
|-
|3835 Korolenko||1977 SD3|| align=right|12,3|| align=right|2,674|| align=right|0,156|| align=right|12,63|| align=right|4,372||MBA||23. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3836 Lem||1979 SR9|| align=right|13,7|| align=right|2,239|| align=right|0,147|| align=right|2,04|| align=right|3,349||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3837 Carr||1981 JU2|| align=right|13,0|| align=right|2,426|| align=right|0,071|| align=right|4,83|| align=right|3,778||MBA||6. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3838 Epona||1986 WA|| align=right|15,5|| align=right|1,505|| align=right|0,702|| align=right|29,25|| align=right|1,846||APL||27. november 1986||Observatorij Palomar||A. Maury
|-
|3839 Bogaevskij||1971 OU|| align=right|12,9|| align=right|2,450|| align=right|0,184|| align=right|2,69|| align=right|3,835||MBA||26. julij 1971||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3840 Mimistrobell||1980 TN4|| align=right|13,2|| align=right|2,250|| align=right|0,083|| align=right|3,92|| align=right|3,374||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3841 Dicicco||1983 VG7|| align=right|13,3|| align=right|2,275|| align=right|0,160|| align=right|5,23|| align=right|3,431||MBA||4. november 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3842 Harlansmith||1985 FC1|| align=right|13,1|| align=right|2,355|| align=right|0,118|| align=right|4,06|| align=right|3,614||MBA||21. marec 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3843 OISCA||1987 DM|| align=right|10,5|| align=right|3,988|| align=right|0,143|| align=right|3,94|| align=right|7,964||HLD||28. februar 1987||Gekko||Y. Oshima
|-
|3844 Lujiaxi||1966 BZ|| align=right|11,8|| align=right|2,732|| align=right|0,106|| align=right|3,83|| align=right|4,515||MBA||30. januar 1966||Nanking||Purple Mountain
|-
|3845 Neyachenko||1979 SA10|| align=right|11,7|| align=right|3,414|| align=right|0,171|| align=right|5,96|| align=right|6,307||MBA||22. september 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3846 Hazel||1980 TK5|| align=right|12,1|| align=right|2,938|| align=right|0,089|| align=right|9,01|| align=right|5,035||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3847 Sindel||1982 DY1|| align=right|11,6|| align=right|3,145|| align=right|0,087|| align=right|3,43|| align=right|5,577||MBA||16. februar 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|3848 Analucia||1982 FH3|| align=right|13,2|| align=right|2,455|| align=right|0,095|| align=right|3,49|| align=right|3,846||MBA||21. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|3849 Incidentia||1984 FC|| align=right|13,1|| align=right|2,475|| align=right|0,049|| align=right|5,78|| align=right|3,894||MBA||31. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3850 Peltier||1986 TK2|| align=right|13,9|| align=right|2,236|| align=right|0,162|| align=right|5,27|| align=right|3,342||MBA||7. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3851 Alhambra||1986 UZ|| align=right|13,6|| align=right|2,175|| align=right|0,065|| align=right|4,63|| align=right|3,207||MBA||30. oktober 1986||Geisei||T. Seki
|-
|(3852)||1987 DR6|| align=right|12,1|| align=right|3,110|| align=right|0,190|| align=right|1,25|| align=right|5,485||MBA||24. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|3853 Haas||1981 WG1|| align=right|12,7|| align=right|2,809|| align=right|0,138|| align=right|9,07|| align=right|4,707||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3854 George||1983 EA|| align=right|14,5|| align=right|1,893|| align=right|0,135|| align=right|24,22|| align=right|2,604||MBA||13. marec 1983||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3855 Pasasymphonia||1986 NF1|| align=right|13,1|| align=right|2,238|| align=right|0,210|| align=right|6,85|| align=right|3,348||MBA||4. julij 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|3856 Lutskij||1976 QX|| align=right|12,0|| align=right|2,876|| align=right|0,061|| align=right|1,46|| align=right|4,877||MBA||26. avgust 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3857 Cellino||1984 CD1|| align=right|13,4|| align=right|2,393|| align=right|0,161|| align=right|3,10|| align=right|3,702||MBA||8. februar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3858 Dorchester||1986 TG|| align=right|13,7|| align=right|2,190|| align=right|0,243|| align=right|7,71|| align=right|3,240||MBA||3. oktober 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|3859 Borngen||1987 EW|| align=right|12,0|| align=right|3,199|| align=right|0,138|| align=right|2,89|| align=right|5,720||MBA||4. marec 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3860 Plovdiv||1986 PM4|| align=right|12,1|| align=right|2,807|| align=right|0,156|| align=right|8,13|| align=right|4,701||MBA||8. avgust 1986||Smolyan||E. W. Elst; V. Ivanova
|-
|3861 Lorenz||A910 FA|| align=right|12,4|| align=right|2,555|| align=right|0,189|| align=right|5,65|| align=right|4,084||MBA||30. marec 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|3862 Agekian||1972 KM|| align=right|13,0|| align=right|2,542|| align=right|0,251|| align=right|9,01|| align=right|4,052||MBA||18. maj 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|3863 Gilyarovskij||1978 SJ3|| align=right|13,1|| align=right|2,326|| align=right|0,150|| align=right|9,74|| align=right|3,547||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3864 Soren||1986 XF|| align=right|13,5|| align=right|2,606|| align=right|0,157|| align=right|3,05|| align=right|4,207||MBA||6. december 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|3865 Lindbloom||1988 AY4|| align=right|12,7|| align=right|2,398|| align=right|0,081|| align=right|6,56|| align=right|3,714||MBA||13. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|3866 Langley||1988 BH4|| align=right|12,2|| align=right|3,145|| align=right|0,195|| align=right|3,61|| align=right|5,576||MBA||20. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|3867 Shiretoko||1988 HG|| align=right|13,2|| align=right|2,351|| align=right|0,107|| align=right|6,28|| align=right|3,604||MBA||16. april 1988||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|3868 Mendoza||4575 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,335|| align=right|0,099|| align=right|8,11|| align=right|3,568||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3869 Norton||1981 JE|| align=right|13,0|| align=right|2,453|| align=right|0,127|| align=right|4,37|| align=right|3,842||MBA||3. maj 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3870 Mayre||1988 CG3|| align=right|12,2|| align=right|2,625|| align=right|0,164|| align=right|12,37|| align=right|4,251||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|3871 Reiz||1982 DR2|| align=right|12,0|| align=right|3,194|| align=right|0,090|| align=right|15,63|| align=right|5,708||MBA||18. februar 1982||La Silla||R. M. West
|-
|3872 Akirafujii||1983 AV|| align=right|12,8|| align=right|2,660|| align=right|0,207|| align=right|13,04|| align=right|4,338||MBA||12. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|3873 Roddy||1984 WB|| align=right|12,0|| align=right|1,893|| align=right|0,134|| align=right|23,36|| align=right|2,603||MBA||21. november 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3874 Stuart||1986 TJ1|| align=right|12,2|| align=right|2,681|| align=right|0,053|| align=right|7,69|| align=right|4,389||MBA||4. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3875 Staehle||1988 KE|| align=right|12,8|| align=right|2,226|| align=right|0,193|| align=right|6,21|| align=right|3,320||MBA||17. maj 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|3876 Quaide||1988 KJ|| align=right|11,5|| align=right|3,022|| align=right|0,080|| align=right|11,24|| align=right|5,252||MBA||19. maj 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|3877 Braes||3108 P-L|| align=right|12,1|| align=right|2,611|| align=right|0,128|| align=right|14,17|| align=right|4,218||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3878 Jyoumon||1982 VR4|| align=right|12,8|| align=right|3,102|| align=right|0,185|| align=right|2,25|| align=right|5,462||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|3879 Machar||1983 QA|| align=right|13,3|| align=right|2,356|| align=right|0,258|| align=right|8,66|| align=right|3,615||MBA||16. avgust 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|3880 Kaiserman||1984 WK|| align=right|13,8|| align=right|1,947|| align=right|0,083|| align=right|17,57|| align=right|2,716||MBA||21. november 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|3881 Doumergua||1925 VF|| align=right|13,0|| align=right|2,449|| align=right|0,152|| align=right|3,62|| align=right|3,831||MBA||15. november 1925||Alžir||B. Jekhovsky
|-
|3882 Johncox||1962 RN|| align=right|13,0|| align=right|2,452|| align=right|0,137|| align=right|5,01|| align=right|3,840||MBA||7. september 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|3883 Verbano||1972 RQ|| align=right|11,9|| align=right|2,611|| align=right|0,124|| align=right|12,86|| align=right|4,219||MBA||7. september 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3884 Alferov||1977 EM1|| align=right|12,7|| align=right|3,114|| align=right|0,137|| align=right|1,17|| align=right|5,493||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3885 Bogorodskij||1979 HG5|| align=right|12,1|| align=right|2,753|| align=right|0,074|| align=right|5,32|| align=right|4,567||MBA||25. april 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3886 Shcherbakovia||1981 RU3|| align=right|12,5|| align=right|2,774|| align=right|0,104|| align=right|5,06|| align=right|4,619||MBA||3. september 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3887 Gerstner||1985 QX|| align=right|12,4|| align=right|2,997|| align=right|0,104|| align=right|9,94|| align=right|5,188||MBA||22. avgust 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|3888 Hoyt||1984 FO|| align=right|12,9|| align=right|2,394|| align=right|0,252|| align=right|22,19|| align=right|3,704||MBA||28. marec 1984||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3889 Menshikov||1972 RT3|| align=right|12,8|| align=right|2,677|| align=right|0,219|| align=right|3,50|| align=right|4,380||MBA||6. september 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3890 Bunin||1976 YU5|| align=right|13,3|| align=right|2,331|| align=right|0,141|| align=right|5,21|| align=right|3,557||MBA||18. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3891 Werner||1981 EY31|| align=right|14,7|| align=right|2,406|| align=right|0,179|| align=right|1,60|| align=right|3,731||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|3892 Dezso||1941 HD|| align=right|12,7|| align=right|2,607|| align=right|0,138|| align=right|13,76|| align=right|4,209||MBA||19. april 1941||Turku||L. Oterma
|-
|3893 DeLaeter||1980 FG12|| align=right|13,3|| align=right|2,422|| align=right|0,264|| align=right|23,10|| align=right|3,769||MBA||20. marec 1980||Perth||M. P. Candy
|-
|3894 Williamcooke||1980 PQ2|| align=right|12,2|| align=right|2,626|| align=right|0,173|| align=right|13,38|| align=right|4,254||MBA||14. avgust 1980||Perth||P. Jekabsons; M. P. Candy
|-
|3895 Earhart||1987 DE|| align=right|12,7|| align=right|2,352|| align=right|0,183|| align=right|24,38|| align=right|3,605||MBA||23. februar 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3896 Pordenone||1987 WB|| align=right|11,3|| align=right|3,007|| align=right|0,049|| align=right|9,68|| align=right|5,215||MBA||18. november 1987||Chions||J. M. Baur
|-
|3897 Louhi||1942 RT|| align=right|12,7|| align=right|2,693|| align=right|0,159|| align=right|7,08|| align=right|4,419||MBA||8. september 1942|| Turku || Y. Väisälä
|-
|3898 Curlewis||1981 SF9|| align=right|12,4|| align=right|3,109|| align=right|0,165|| align=right|00,65|| align=right|5,481||MBA||26. september 1981||Perth||M. P. Candy
|-
|3899 Wichterle||1982 SN1|| align=right|11,2|| align=right|3,185|| align=right|0,182|| align=right|2,83|| align=right|5,683||MBA||17. september 1982||Kleť||M. Mahrová
|-
|3900 Knezevic||1985 RK|| align=right|13,6|| align=right|2,372|| align=right|0,138|| align=right|6,74|| align=right|3,652||MBA||14. september 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3901 Nanjingdaxue||1958 GQ|| align=right|12,5|| align=right|2,626|| align=right|0,277|| align=right|12,83|| align=right|4,254||MBA||7. april 1958||Nanking||Purple Mountain
|-
|3902 Yoritomo||1986 AL|| align=right|11,4|| align=right|3,222|| align=right|0,069|| align=right|15,58|| align=right|5,782||MBA||14. januar 1986||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|3903 Kliment Ohridski||1987 SV2|| align=right|12,0|| align=right|2,932|| align=right|0,084|| align=right|1,32|| align=right|5,020||MBA||20. september 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|3904 Honda||1988 DQ|| align=right|11,3|| align=right|2,557|| align=right|0,099|| align=right|15,01|| align=right|4,087||MBA||22. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|3905 Doppler||1984 QO|| align=right|12,7|| align=right|2,560|| align=right|0,259|| align=right|14,18|| align=right|4,095||MBA||28. avgust 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|3906 Chao||1987 KE1|| align=right|10,8|| align=right|2,932|| align=right|0,072|| align=right|26,07|| align=right|5,020||MBA||31. maj 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3907 Kilmartin||A904 PC|| align=right|11,7|| align=right|2,798|| align=right|0,119|| align=right|10,99|| align=right|4,680||MBA||14. avgust 1904||Heidelberg||Max Wolf
|-
|3908 Nyx||1980 PA|| align=right|17,4|| align=right|1,928|| align=right|0,460|| align=right|2,18|| align=right|2,676||AMR PHA||6. avgust 1980||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|3909 Gladys||1988 JD1|| align=right|12,1|| align=right|2,612|| align=right|0,119|| align=right|13,17|| align=right|4,220||MBA||15. maj 1988||Anderson Mesa||K. W. Zeigler
|-
|3910 Liszt||1988 SF|| align=right|12,1|| align=right|2,796|| align=right|0,134|| align=right|8,71|| align=right|4,674||MBA||16. september 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|3911 Otomo||1940 QB|| align=right|11,4|| align=right|3,036|| align=right|0,102|| align=right|10,75|| align=right|5,290||MBA||31. avgust 1940||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3912 Troja||1988 SG|| align=right|13,1|| align=right|2,376|| align=right|0,033|| align=right|2,41|| align=right|3,663||MBA||16. september 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|3913 Chemin||1986 XO2|| align=right|12,2|| align=right|2,360|| align=right|0,224|| align=right|23,90|| align=right|3,624||MBA||2. december 1986||Caussols||CERGA
|-
|3914 Kotogahama||1987 SE|| align=right|11,5|| align=right|3,012|| align=right|0,084|| align=right|9,35|| align=right|5,226||MBA||16. september 1987||Geisei||T. Seki
|-
|3915 Fukushima||1988 PA1|| align=right|12,2|| align=right|2,439|| align=right|0,041|| align=right|14,45|| align=right|3,808||MBA||15. avgust 1988||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|3916 Maeva||1981 QA3|| align=right|12,2|| align=right|3,231|| align=right|0,143|| align=right|1,96|| align=right|5,806||MBA||24. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|3917 Franz Schubert||1961 CX|| align=right|13,8|| align=right|2,359|| align=right|0,023|| align=right|2,43|| align=right|3,622||MBA||15. februar 1961||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3918 Brel||1988 PE1|| align=right|13,3|| align=right|2,245|| align=right|0,210|| align=right|7,52|| align=right|3,362||MBA||13. avgust 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|3919 Maryanning||1984 DS|| align=right|14,0|| align=right|2,219|| align=right|0,189|| align=right|3,96|| align=right|3,305||MBA||23. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|3920 Aubignan||1948 WF|| align=right|13,2|| align=right|2,255|| align=right|0,272|| align=right|9,04|| align=right|3,385||MBA||28. november 1948||Uccle||S. J. Arend
|-
|3921 Klementʹev||1971 OH|| align=right|12,7|| align=right|2,647|| align=right|0,286|| align=right|12,07|| align=right|4,307||MBA||19. julij 1971||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|3922 Heather||1971 SP3|| align=right|12,5|| align=right|3,134|| align=right|0,205|| align=right|2,02|| align=right|5,547||MBA||26. september 1971||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|3923 Radzievskij||1976 SN3|| align=right|11,4|| align=right|3,956|| align=right|0,222|| align=right|3,50|| align=right|7,867||HLD||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3924 Birch||1977 CU|| align=right|12,0|| align=right|2,699|| align=right|0,111|| align=right|6,72|| align=right|4,434||MBA||11. februar 1977||Observatorij Palomar||E. Bowell; C. T. Kowal
|-
|3925 Tretʹyakov||1977 SS2|| align=right|10,9|| align=right|3,158|| align=right|0,193|| align=right|15,62|| align=right|5,612||MBA||19. september 1977||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3926 Ramirez||1978 VQ3|| align=right|14,1|| align=right|2,554|| align=right|0,126|| align=right|9,18|| align=right|4,080||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|3927 Feliciaplatt||1981 JA2|| align=right|14,0|| align=right|2,195|| align=right|0,136|| align=right|1,95|| align=right|3,250||MBA||5. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|3928 Randa||1981 PG|| align=right|13,3|| align=right|2,247|| align=right|0,190|| align=right|2,45|| align=right|3,368||MBA||4. avgust 1981||Zimmerwald||P. Wild
|-
|3929 Carmelmaria||1981 WG9|| align=right|13,6|| align=right|2,382|| align=right|0,136|| align=right|2,89|| align=right|3,677||MBA||16. november 1981||Perth||P. Jekabsons
|-
|3930 Vasiljev||1982 UV10|| align=right|12,3|| align=right|3,127|| align=right|0,160|| align=right|1,23|| align=right|5,528||MBA||25. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3931 Batten||1984 EN|| align=right|13,5|| align=right|2,395|| align=right|0,082|| align=right|3,80|| align=right|3,706||MBA||1. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3932 Edshay||1984 SC5|| align=right|12,0|| align=right|2,566|| align=right|0,167|| align=right|14,57|| align=right|4,110||MBA||27. september 1984||Observatorij Palomar||M. C. Nolan; C. S. Shoemaker
|-
|3933 Portugal||1986 EN4|| align=right|12,4|| align=right|3,247|| align=right|0,097|| align=right|1,71|| align=right|5,849||MBA||12. marec 1986||La Silla||R. M. West
|-
|3934 Tove||1987 DF1|| align=right|13,1|| align=right|2,596|| align=right|0,141|| align=right|13,14|| align=right|4,183||MBA||23. februar 1987||Brorfelde||P. Jensen; K. Augustesen; H. J. Fogh Olsen
|-
|3935 Toatenmongakkai||1987 PB|| align=right|12,1|| align=right|2,542|| align=right|0,233|| align=right|8,73|| align=right|4,051||MBA||14. avgust 1987||Geisei||T. Seki
|-
|3936 Elst||2321 T-3|| align=right|13,0|| align=right|2,428|| align=right|0,129|| align=right|5,64|| align=right|3,783||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|3937 Bretagnon||1932 EO|| align=right|11,7|| align=right|3,068|| align=right|0,031|| align=right|8,85|| align=right|5,372||MBA||14. marec 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3938 Chapront||1949 PL|| align=right|13,3|| align=right|2,490|| align=right|0,042|| align=right|2,09|| align=right|3,928||MBA||2. avgust 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3939 Huruhata||1953 GO|| align=right|11,4|| align=right|3,115|| align=right|0,098|| align=right|24,75|| align=right|5,497||MBA||7. april 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3940 Larion||1973 FE1|| align=right|12,7|| align=right|1,989|| align=right|0,057|| align=right|22,84|| align=right|2,804||MBA||27. marec 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3941 Haydn||1973 UU5|| align=right|12,9|| align=right|2,928|| align=right|0,018|| align=right|1,67|| align=right|5,010||MBA||27. oktober 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3942 Churivannia||1977 RH7|| align=right|13,2|| align=right|2,392|| align=right|0,198|| align=right|4,63|| align=right|3,699||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3943 Silbermann||1981 RG1|| align=right|14,2|| align=right|2,274|| align=right|0,191|| align=right|6,48|| align=right|3,428||MBA||3. september 1981||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3944 Halliday||1981 WP1|| align=right|13,1|| align=right|2,369|| align=right|0,151|| align=right|7,56|| align=right|3,647||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3945 Gerasimenko||1982 PL|| align=right|12,3|| align=right|3,118|| align=right|0,271|| align=right|1,84|| align=right|5,505||MBA||14. avgust 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3946 Shor||1983 EL2|| align=right|12,1|| align=right|3,088|| align=right|0,136|| align=right|00,75|| align=right|5,424||MBA||5. marec 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3947 Swedenborg||1983 XD|| align=right|12,0|| align=right|3,096|| align=right|0,153|| align=right|5,39|| align=right|5,447||MBA||1. december 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3948 Bohr||1985 RF|| align=right|13,6|| align=right|2,263|| align=right|0,195|| align=right|2,73|| align=right|3,403||MBA||15. september 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|3949 Mach||1985 UL|| align=right|13,3|| align=right|2,209|| align=right|0,033|| align=right|3,78|| align=right|3,282||MBA||20. oktober 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3950)||1986 CH|| align=right|12,0|| align=right|2,996|| align=right|0,048|| align=right|8,95|| align=right|5,185||MBA||8. februar 1986||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|3951 Zichichi||1986 CK1|| align=right|12,8|| align=right|2,339|| align=right|0,175|| align=right|5,43|| align=right|3,577||MBA||13. februar 1986||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|3952 Russellmark||1986 EM2|| align=right|13,9|| align=right|2,385|| align=right|0,156|| align=right|1,96|| align=right|3,683||MBA||14. marec 1986||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|3953 Perth||1986 VB6|| align=right|13,6|| align=right|2,263|| align=right|0,188|| align=right|4,96|| align=right|3,403||MBA||6. november 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3954 Mendelssohn||1987 HU|| align=right|14,8|| align=right|2,145|| align=right|0,093|| align=right|3,19|| align=right|3,140||MBA||24. april 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3955 Bruckner||1988 RF3|| align=right|11,3|| align=right|3,020|| align=right|0,069|| align=right|10,45|| align=right|5,247||MBA||9. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3956 Caspar||1988 VL1|| align=right|13,2|| align=right|2,240|| align=right|0,181|| align=right|4,81|| align=right|3,352||MBA||3. november 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|3957 Sugie||1933 OD|| align=right|12,5|| align=right|3,082|| align=right|0,199|| align=right|5,73|| align=right|5,409||MBA||24. julij 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|3958 Komendantov||1953 TC|| align=right|12,3|| align=right|2,469|| align=right|0,209|| align=right|4,85|| align=right|3,880||MBA||10. oktober 1953|| Simeiz || P. F. Šajn
|-
|3959 Irwin||1954 UN2|| align=right|14,0|| align=right|2,259|| align=right|0,189|| align=right|3,29|| align=right|3,396||MBA||28. oktober 1954||Brooklyn||Indiana University
|-
|3960 Chaliubieju||1955 BG|| align=right|12,0|| align=right|2,641|| align=right|0,282|| align=right|14,48|| align=right|4,291||MBA||20. januar 1955||Nanking||Purple Mountain
|-
|3961 Arthurcox||1962 OB|| align=right|12,3|| align=right|2,623|| align=right|0,155|| align=right|12,67|| align=right|4,247||MBA||31. julij 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|3962 Valyaev||1967 CC|| align=right|12,4|| align=right|3,210|| align=right|0,118|| align=right|2,01|| align=right|5,751||MBA||8. februar 1967||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|3963 Paradzhanov||1969 TP2|| align=right|13,6|| align=right|2,441|| align=right|0,196|| align=right|3,28|| align=right|3,813||MBA||8. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3964 Danilevskij||1974 RG1|| align=right|13,0|| align=right|2,758|| align=right|0,167|| align=right|8,67|| align=right|4,580||MBA||12. september 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3965 Konopleva||1975 VA9|| align=right|12,4|| align=right|2,650|| align=right|0,158|| align=right|12,74|| align=right|4,313||MBA||8. november 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3966 Cherednichenko||1976 SD3|| align=right|11,9|| align=right|3,234|| align=right|0,024|| align=right|3,55|| align=right|5,814||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3967 Shekhtelia||1976 YW2|| align=right|11,3|| align=right|3,243|| align=right|0,060|| align=right|17,52|| align=right|5,840||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3968 Koptelov||1978 TU5|| align=right|12,9|| align=right|2,322|| align=right|0,092|| align=right|6,21|| align=right|3,538||MBA||8. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|3969 Rossi||1978 TQ8|| align=right|14,3|| align=right|2,221|| align=right|0,127|| align=right|2,15|| align=right|3,309||MBA||9. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3970 Herran||1979 ME9|| align=right|12,4|| align=right|2,556|| align=right|0,134|| align=right|15,16|| align=right|4,086||MBA||28. junij 1979||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|3971 Voronikhin||1979 YM8|| align=right|11,8|| align=right|2,855|| align=right|0,181|| align=right|12,98|| align=right|4,824||MBA||23. december 1979||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|3972 Richard||1981 JD3|| align=right|14,4|| align=right|2,164|| align=right|0,178|| align=right|4,15|| align=right|3,182||MBA||6. maj 1981||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3973 Ogilvie||1981 UC1|| align=right|13,1|| align=right|2,359|| align=right|0,209|| align=right|1,85|| align=right|3,623||MBA||30. oktober 1981||Socorro, Nova Mehika||L. G. Taff
|-
|3974 Verveer||1982 FS|| align=right|11,8|| align=right|2,602|| align=right|0,108|| align=right|13,41|| align=right|4,197||MBA||28. marec 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3975 Verdi||1982 UR3|| align=right|12,3|| align=right|2,899|| align=right|0,054|| align=right|1,30|| align=right|4,936||MBA||19. oktober 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3976 Lise||1983 JM|| align=right|11,6|| align=right|2,760|| align=right|0,070|| align=right|12,73|| align=right|4,584||MBA||6. maj 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|3977 Maxine||1983 LM|| align=right|12,3|| align=right|2,643|| align=right|0,168|| align=right|12,54|| align=right|4,295||MBA||14. junij 1983||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3978 Klepesta||1983 VP1|| align=right|11,7|| align=right|2,884|| align=right|0,007|| align=right|12,18|| align=right|4,898||MBA||7. november 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|3979 Brorsen||1983 VV1|| align=right|11,7|| align=right|3,106|| align=right|0,038|| align=right|3,07|| align=right|5,472||MBA||8. november 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|3980 Hviezdoslav||1983 XU|| align=right|12,7|| align=right|3,126|| align=right|0,164|| align=right|2,29|| align=right|5,526||MBA||4. december 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|3981 Stodola||1984 BL|| align=right|11,9|| align=right|3,160|| align=right|0,179|| align=right|2,47|| align=right|5,616||MBA||26. januar 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|3982 Kastelʹ||1984 JP1|| align=right|13,2|| align=right|2,260|| align=right|0,219|| align=right|5,30|| align=right|3,396||MBA||2. maj 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|3983 Sakiko||1984 SX|| align=right|12,4|| align=right|2,449|| align=right|0,115|| align=right|2,62|| align=right|3,832||MBA||20. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3984)||1984 SB6|| align=right|13,9|| align=right|2,437|| align=right|0,183|| align=right|2,94|| align=right|3,804||MBA||21. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|3985 Raybatson||1985 CX|| align=right|11,3|| align=right|2,850|| align=right|0,099|| align=right|16,28|| align=right|4,811||MBA||12. februar 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|3986 Rozhkovskij||1985 SF2|| align=right|12,9|| align=right|2,254|| align=right|0,134|| align=right|4,95|| align=right|3,384||MBA||19. september 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|3987 Wujek||1986 EL1|| align=right|12,0|| align=right|2,733|| align=right|0,119|| align=right|4,83|| align=right|4,518||MBA||5. marec 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3988)||1986 LA|| align=right|18,2|| align=right|1,545|| align=right|0,317|| align=right|10,77|| align=right|1,920||AMR||4. junij 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|3989 Odin||1986 RM|| align=right|13,9|| align=right|2,259|| align=right|0,187|| align=right|3,48|| align=right|3,394||MBA||8. september 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|3990 Heimdal||1987 SO3|| align=right|10,4|| align=right|3,940|| align=right|0,240|| align=right|9,51|| align=right|7,820||HLD||25. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|3991 Basilevsky||1987 SW3|| align=right|13,3|| align=right|2,251|| align=right|0,174|| align=right|3,87|| align=right|3,376||MBA||26. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|3992 Wagner||1987 SA7|| align=right|11,7|| align=right|3,016|| align=right|0,086|| align=right|10,43|| align=right|5,236||MBA||29. september 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|3993 Sorm||1988 VV5|| align=right|12,5|| align=right|2,571|| align=right|0,073|| align=right|3,08|| align=right|4,121||MBA||4. november 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|3994 Ayashi||1988 XF|| align=right|12,7|| align=right|2,653|| align=right|0,245|| align=right|3,69|| align=right|4,321||MBA||2. december 1988||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|3995 Sakaino||1988 XM|| align=right|12,4|| align=right|2,635|| align=right|0,096|| align=right|9,32|| align=right|4,278||MBA||5. december 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|3996 Fugaku||1988 XG1|| align=right|13,0|| align=right|2,260|| align=right|0,104|| align=right|2,29|| align=right|3,397||MBA||5. december 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|3997 Taga||1988 XP1|| align=right|13,2|| align=right|2,426|| align=right|0,172|| align=right|3,63|| align=right|3,779||MBA||6. december 1988||Dynic||A. Sugie
|-
|3998 Tezuka||1989 AB|| align=right|12,9|| align=right|2,280|| align=right|0,196|| align=right|6,50|| align=right|3,443||MBA||1. januar 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|3999 Aristarchus||1989 AL|| align=right|12,4|| align=right|2,460|| align=right|0,123|| align=right|2,55|| align=right|3,858||MBA||5. januar 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|4000 Hipparchus||1989 AV|| align=right|12,6|| align=right|2,591|| align=right|0,112|| align=right|2,72|| align=right|4,169||MBA||4. januar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov